Andravida (Griekenland), een deelgemeente in Griekenland
 Andravida (paard), een zeldzaam paardenras dat voorkomt in de Griekse streek Ilia